60-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 60-я параллель северной широты
 60-я параллель южной широты

См. также 
 60-й меридиан восточной долготы
 60-й меридиан западной долготы